

Geografia

Middelburg, capitale della Zelanda

Middelburg, nella Provincia del Capo Orientale
Middelburg, nella provincia di Mpumalanga

Persone
Jack Middelburg, pilota motociclistico olandese

Altro
Diocesi di Middelburg, diocesi cattolica soppressa